vena subcostalis – żyła u kręgowców
 vena subcostalis – żyłka w skrzydle owadów